Unbelievable — песня, написанная и записанная британской группой EMF и первоначально выпущенная на их дебютном альбоме Schubert Dip. Песня была выпущена синглом в Великобритании в 1990 году и добралась до третьей позиции хит-парада UK Singles Chart 1 декабря 1990 года. Сингл стал 32-м самым продаваемым синглом 1990 года в Великобритании. В Соединённых Штатах песня добралась до вершины хит-парада Billboard Hot 100 в 1991 году.

История и композиция

Форматы и списки композиций 
UK CD (CDR 6273)
 «Unbelievable» — 3:30
 «Unbelievable» (The Cin City Sex Mix) — 5:14
 «EMF» (live at The Bilson) — 3:53

UK 7" (R 6273)
 «Unbelievable» — 3:30
 «EMF» (live at The Bilson) — 3:53

US CD (E2-56210)
 «Unbelievable» (сингл версия) — 3:30
 «Unbelievable» (Cin City Sex Mix) — 5:14
 «Unbelievable» (Boot Lane Mix) — 6:20
 «Unbelievable» (House Mix) — 4:26
 «Unbelievable» (Hip Hop Mix) — 4:10
 «EMF» (live at The Bilson) — 3:53

Хит-парады и продажи

Недельные хит-парады

Итоговые хит-парады

Сертификации

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1991 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1990 года
Синглы 1990 года
Синглы 1991 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы EMI Records
Дебютные синглы
Синглы Parlophone
Песни Тома Джонса